Rebild (gemeente), een gemeente in de Deense regio Nordjylland
 Rebild (plaats), een plaats in deze gemeente